Le typhon Hagupit peut désigner :
 Tempête tropicale Hagiput de 2002 (T0218, 23W) : typhon de la saison cyclonique 2002 dans le nord-ouest de l'océan Pacifique ayant affecté la chine et causant des dommages mineurs.
 Typhon Hagiput de 2008 (T0814, 18W, Nina) : typhon de la saison cyclonique 2008 dans le nord-ouest de l'océan Pacifique ayant affecté la chine tuant 67 personnes et causant 1 millions de dollars de dommages.
 Typhon Hagiput de 2014 (T1422, 22W, Ruby) : typhon de la saison cyclonique 2014 dans le nord-ouest de l'océan Pacifique.

Typhon homonyme